L'Open du pays de Galles de snooker 2009 s'est tenu entre le 16 et le  au Newport Center de Newport. Trente-deux joueurs participèrent : les seize premiers du classement mondial ainsi que seize autres joueurs issus des matches qualificatifs.

Les matches se jouèrent sur deux tables et furent retransmis partiellement sur Eurosport et principalement sur Justin et Ustream en ce qui concerne internet. Jusqu'aux quarts de finale (compris), les matches se jouèrent au meilleur des neuf frames. Les demi-finales se jouèrent au meilleur des onze frames. La finale se joua au meilleur des dix-sept frames.

Le tenant du titre, Mark Selby, fut éliminé en quart de finale par Anthony Hamilton. En finale, Allister Carter battit Joe Swail 9-5 après avoir été mené 2-5, puis 3-5 à la fin de la session de 13h. Ce fut la première finale de tournoi de classement arbitrée par Colin Humphries.

Dotation 

Gagnant : 
Finaliste : 
Demi-finalistes : 
Quart de finalistes : 
 de finalistes : 
 de finalistes :
 de finalistes : 
 de finalistes : 

Meilleur break en qualifications : 
Meilleur break dans le tableau principal : 

Break maximum en qualifications : 
Break maximum dans le tableau principal : 

Total :

Représentation des différentes nations 
Ce tableau montre le nombre de joueurs atteignant le tableau principal, avec le nombre total atteignant les qualifications entre parenthèses.

 Au snooker, comme dans bien d'autres sports, quelques nations non souveraines sont traitées comme des entités séparées.

Tableau principal

Finale 
Joe Swail n'ayant rien à perdre arriva très serein à la table et réussit tout ce qu'il tenta dans cette première session. Cette session se termina sur un score nettement à son avantage de Joe Swail. Au contraire, Ali Carter ne réussissait pratiquement rien. Il n'était plus que l'ombre de lui-même par rapport à son match de demi-finale de la veille !

Joe Swail revint à 19 heures décontracté et très souriant, peut-être trop confiant. Agitant la main pour saluer le public (comme s'il avait déjà gagné), sachant qu'il menait au score, qu'il n'avait rien perdre et qui pensait pouvoir jouer sa carte à fond. Dans sa quarantième année, il se doutait qu'il ne serait peut-être pas près de jouer à nouveau une finale. Swail commença la seconde session par plusieurs erreurs qui le firent sourire. Il ne se rendit pas compte qu'il sortait petit à petit de « sa » finale.

Allister Carter reprit la seconde session en alignant six frames de rang (sept si l'on compte la dernière frame de la première session), pour passer d'un score de 5 à 3 à un score de 9 à 5 en sa faveur, ne laissant aucune frame à son adversaire. Il retrouva toutes ses facultés juste au moment où il le fallait pour conclure ce match très mal engagé pour lui.

La dernière frame, très disputée et assez décousue passant d'un joueur à l'autre, se termina sur un score de 65 à 54 pour Allister Carter qui réussit au cours de la partie 2 centuries de 116 et 109 points.

Matches de qualification 
Ces matches furent joués entre le 3 et le  au Pontin's Centre, Prestatyn, Pays de Galles.

 Ces matches se sont joués à Newport.

Centuries

Centuries des qualifications 

 136 Barry Pinches
 132 Daniel Wells
 132 Stuart Pettman
 131, 112, 110 Jamie Burnett
 128, 105 Martin Gould
 123 Andrew Norman
 122, 108 Liang Wenbo
 120 Andy Lee
 119 Alan McManus
 111 Gerard Greene
 109 Paul Davison
 102 Patrick Wallace

Centuries du tableau final 

 142, 117, 115, 101 Marco Fu
 141, 119, 116, 109 Ali Carter
 136, 100 Anthony Hamilton
 135 Martin Gould
 132 Steve Davis
 131, 115 David Gilbert
 129, 101 John Higgins
 126 Mark Selby
 124, 107 Neil Robertson
 124, 104 Dominic Dale
 118 Ronnie O'Sullivan
 116, 105 Shaun Murphy
 110 Paul Davies
 109, 104 Ryan Day
 109 Michael Judge
 107 Joe Perry
 105 Graeme Dott
 105 Joe Swail
 102 Barry Pinches
 101 Stephen Maguire

Références 

Open du pays de Galles de snooker
Snooker en 2009
Sport en février 2009
Sport au pays de Galles en 2009